Выборы Президента Непала — выборы президента Непала, прошедшие 28 октября 2015 года. Президента страны, в соответствии с конституцией (от 20 сентября 2015 года), избрал Парламент Непала.

Результаты

Выборы президента 
Для участия в президентских выборах одному кандидату необходимо было набрать 299 голосов. 549 из 596 законодателей, имеющих право голоса, отдали свои голоса.

Выборы вице-президента 
Выборы вице-президента состоялись через три дня после президентских выборов. После того, как Даярам Кандель (Непал Паривар Дал) и Аттахар Камал Мусалман (независимый) сняли свои кандидатуры, осталось два кандидата. Проголосовали 547 из 596 законодателей, имеющих право голоса.

Примечания 

Непал
2015
2015 год в Непале